Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2019 war die dritte Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft als FIA-Meisterschaft und die fünfzehnte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP2-Serie) insgesamt. Sie umfasste insgesamt 24 Rennen und stieg von 30. März bis zum 1. Dezember. Nyck de Vries gewann die Fahrermeisterschaft mit 266 Punkten, DAMS entschied die Teamwertung zum ersten Mal für sich.

Überschattet wurde die Saison vom Tod des Franzosen Anthoine Hubert beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps; bei dem tödlichen Unfall war auch der US-Amerikaner Juan Manuel Correa verwickelt. Correa überlebte mit mehreren Beinverletzungen und einer leichten Wirbelverletzung und befand sich lange Zeit in Rehabilitation. Hubert ist der erste Tote in der Formel-2-Klasse seit Henry Surtees im Jahre 2009.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis F2 2018, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Nach dem Tod von Anthoine Hubert beschloss Arden aus Respekt vor dem verstorbenen Franzosen die Nummer 19 für den Rest der Saison nicht mehr zu vergeben. Folgerichtig fuhr dessen Ersatzmann Artjom Markelow mit der Nummer 22.

Änderungen bei den Teams
 Das Projekt Russian Time gab seinen Startplatz an UNI-Virtuosi Racing ab, die bereits seit 2015 die Renneinsätze des Teams durchführten.

Rennkalender 
2019 wurden zwölf Rennwochenenden ausgetragen. Alle Veranstaltungen fanden in Verbindung mit den Formel-1-Grand-Prix-Rennen statt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine Änderungen.

Bis auf die Veranstaltung in Monaco (Hauptrennen freitags und Sprintrennen am Samstag) fanden alle Hauptrennen samstags, und alle Sprintrennen am Sonntag statt.

 Das Hauptrennen in Spa-Francorchamps wurde nach einem schweren Unfall am Ausgang der Raidillon de l’Eau Rouge, bei dem Anthoine Hubert zu Tode kam, abgebrochen und das Sprintrennen abgesagt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält zwei Punkte.

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Weblinks 
 Offizielle Website der FIA-Formel-2-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019